Putnam peut faire référence à :

Patronyme 

 Adam Putnam (1974-), homme politique américain ;
 Ann Putnam (1679-1716), témoin du procès des sorcières de Salem ;
 Brenda Putnam (1890-1975), sculptrice américaine, fille d'Herbert Putnam et petite-fille de George Palmer Putnam ;
 David Putnam (1895-1918) , As de l'aviation américain de la Grande Guerre ;
  (1920-1986), zoologiste américain ;
 Frederic Ward Putnam (1839-1915), naturaliste américain ;
 George Palmer Putnam (1814-1872), éditeur américain ;
 George P. Putnam (1887-1950), éditeur américain, petit-fils du précédent et mari d'Amelia Earhart
 Herbert Putnam (1861-1955), bibliothécaire de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis de 1899 à 1939
 Hilary Putnam (1926-2016), philosophe américain ;
 Israel Putnam (1718-1790), général américain ;
 James Putnam (1846-1918), neurologue américain ;
 Mary Corinna Putnam (1842-1906), médecin et suffragette américaine ;
 Robert Putnam (1941-), sociologue américain ;
  (1861-1923), juriste et banquier américain.

Entreprise 
 G. P. Putnam's Sons, maison d'édition américaine fondée en 1838, filiale de Penguin Group depuis 1996.

Toponyme 

 Putnam, ville de Alabama ;
 Putnam, ville du Connecticut ;
 Putnam, ville située dans l’État de New York ;
 Putnam, ville située en Oklahoma ;
 Putnam, une petite ville située à l'est du comté de Callahan, au Texas.

Autre 
William Lowell Putnam Mathematical Competition, compétition internationale de mathématique, ainsi nommée en hommage à William Lowell Putnam.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais